Bagoas var namnet på flera persiska eunucker under antiken:

 Bagoas (statsman), vesir och befälhavare under Artaxerxes III
 Bagoas (gunstling), gunsling och älskare av Alexander den store